Gorghetto ima više značenja:
 Gorghetto, Modena
 Gorghetto, Rovigo